Реусень () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Реусень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Реусень.
 Реусень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Удешть.